James Rood Doolittle (1815-1897), homme politique américain ; 
 James H. Doolittle (1896-1993), pilote américain, pionnier du développement de l'aviation de l'entre-deux-guerres puis général de l'USAAF pendant la Seconde guerre mondiale ;